Агнес фон Хесен () може да се отнася за:

 Агнес фон Хесен (* ок. 1292; † 1332), дъщеря на ландграф Хайнрих фон Хесен, съпруга на граф Герлах I (1285 – 1361).
 Агнес фон Хесен (1277 – 1335), дъщеря на Хайнрих I, съпруга на бургграф Йохан I фон Нюрнберг
 Агнес фон Хесен (1391 – 1471), херцогиня на Херцогство Брауншвайг-Люнебург и княгиня на Гьотинген
 Агнес фон Хесен (1527 – 1555), курфюрстиня на Саксония
 Агнес фон Хесен-Касел (1606 – 1650), княгиня на Анхалт-Десау
 София Агнес фон Хесен-Дармщат (1604 – 1664), съпруга на пфалцграф Йохан Фридрих фон Зулцбах

Източници